Riccardo Torres puede referirse a:

 Ricardo Torres (1970-), boxeador mexicano;
 Ricardo Torres Gavela (1953-), médico ecuatoriano;
 Ricardo Torres Origel (1956-2016), político mexicano; o
 Ricardo Torres Reina «Bombita» (1879-1936), torero español.
o
 Ricardo Torres
(1970-), abogado y político peruano;